Mesterholdenes Europa Cup finale 1987 var en fodboldkamp der blev spillet den 27. maj 1987. Kampen blev spillet foran 57.500 tilskuere på Praterstadion i den østrigske hovedstad Wien, og skulle finde vinderen af Mesterholdenes Europa Cup 1986-87. De deltagende hold var vesttyske Bayern München og portugisiske FC Porto. Det var kulminationen på den 32. udgave af Europa Cuppen siden etableringen af Europas fineste turnering for klubhold i 1955. Det var femte gang at Bayern var nået frem til finalen, hvor det før var blevet til tre sejre. Det var Portos første finale i turneringen. 

Porto vandt kampen 2-1 på mål af Rabah Madjer og Juary i 77' og 81. minut. Dette var efter at tyskerne var kommet foran i det 25. minut på en scoring af Ludwig Kögl. Den danske angriber Lars Lunde fik de sidste otte minutter på banen for Bayern München. 

Kampen blev ledet af den belgiske dommer Alexis Ponnet.

Kampen

Detaljer

Eksterne henvisninger 
 European Champion Clubs' Cup 1986/87  på UEFAs hjemmeside

Referencer 

1987
Finale 1987
FC Porto
FC Bayern München
Fodbold i 1987
Sport i Wien